Джеффри Уильям Хун (; ) — британский политик-лейборист.

Биография 
Сын железнодорожника Эрнеста Хуна и Джун Коллетт. Он получил образование в Nottingham High School. С 1972 по 1973 он работал на мебельной фабрике, после чего начал учиться в Колледже Иисуса Кембриджского университета. В 1974 году он получил степень бакалавра права, а позже — магистра. С 1976 по 1982 он преподавал право в университете Лидса. Он также был приглашённым профессором в американском университете Луисвилля. В 1978 году начал адвокатскую практику в Grey's Inn. С 1982 по 1984 он вёл юридическую практику в Ноттингеме.

В 1984 году был избран в Европейский парламент в качестве представителя графства Дербишир. В 1992 получил место в Палате общин в качестве представителя округа Эшфилд. Оставил парламент в 2010.

Министр обороны (1999–2005), лидер Палаты общин — лорд-хранитель Малой печати (2005–2006), государственный министр по делам Европы (1999, 2006–2007), парламентский секретарь Казначейства (2007–2008), министр транспорта (2008–2009).

Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылка 
 Contributions in Parliament at Hansard 1803–2005

Выпускники Кембриджского университета
Юристы Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Министры обороны Великобритании
Лорды-хранители Малой печати
Министры транспорта Великобритании
Депутаты Европарламента от Великобритании (1984—1989)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1994—1999)
Члены Тайного совета Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)